Dans la mythologie grecque, le Styx est une nymphe personnifiant un fleuve des Enfers. Ce nom peut également désigner :

Hydronymie 
 Le Styx est une rivière de l'Île de la Possession.
 Le Styx est un cours d'eau dans l'Île du Sud, en Nouvelle-Zélande.

Jeux vidéo 
 , jeu vidéo pour ZX Spectrum
 Styx est un jeu vidéo développé par Windmill Software sorti en 1983.
 Styx: Master of Shadows est un jeu vidéo développé par Cyanide Studio sorti en 2014.
 Styx: Shards of Darkness est un jeu vidéo développé par Cyanide Studio à sortir en 2016.

Autres 
 Styx est un satellite de Pluton.
 Styx est un genre de papillons.
 Styx est un groupe rock américain.
 Le Styx est un bâtiment-base de plongeurs démineurs (BBPD) de la Marine nationale française.
 Le Styx est un cinéma d'Art et Essai à Bruxelles.
 Le Styx est un roman de Lothar-Günther Buchheim, édité en 1973.
 Styx est un film germano-autrichien réalisé par Wolfgang Fischer, sorti en 2018. 
 Styx est le nom de code OTAN du missile soviétique P-15 Termit
 Styx est le nom d'une embarcation fluviale rapide en service dans l'Armée de Terre.

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de titre
Nom de code